Бёркбек, Бе́ркбек, Биркбек,  (, ) — английская фамилия. Известные носители:
  (1776—1841) — британский врач, филантроп и педагог, основатель и первый президент Лондонского института механики (позднее — колледж Биркбек), профессор Андерсоновского института, президент Медицинского и хирургического общества Лондона (1825—1827), отец Уильяма Ллойда Беркбека.
  (Майкл Лоуренс Беркбек; р. 1961) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клубов «Милуоки Брюэрс» и «Нью-Йорк Метс».
  (1764—1825) — американский фермер-инноватор, аболиционист, секретарь штата Иллинойс (1824—1825).
  (1806—1888) — британский юрист и педагог, президент Лондонского института механики (1841—1888), Даунингский профессор права Кембриджского университета (с 1860), магистр Даунинг-колледжа (1885—1888), сын Джорджа Беркбека.
  (1838—1908) — британский политик, член Палаты общин Великобритании от Северного (1879—1885) и Восточного (1885—1992) Норфолка, председатель Королевского национального института спасения на водах.

Другое 
 Биркбек — колледж Лондонского университета, основанный Джорджем Беркбеком.

Примечания